I-wu Hsien kan syfta på följande platser:

Kina 

 Yiwu (härad), Xinjiang, 
 Yiwu Shi, härad, Zhejiang, 

Robotskapade Kinaförgreningar